Manöver (aus französisch manœuvre, zu mittellateinisch manuopera „Handwerk, Handarbeit“) steht für:

 Manöver (Militär), militärische Übung in größerem Rahmen
 Manöver (Film), deutscher Film von Helma Sanders-Brahms aus dem Jahr 1988
 Manöver (Schifffahrt), Kursänderung in der Schifffahrt
 Bahnmanöver, eine Änderung der Flugbahn eines Satelliten oder einer Raumsonde
 Flugmanöver, eine fliegbare Richtungsänderung oder Figur in der Luftfahrt
 allgemein eine Richtungsänderung, siehe Manövrieren 

Siehe auch: